Die Dynamic Czech Open 2006 war das 76. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 19. bis 21. Januar 2006 in Prag in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Niederländer Nick van den Berg mit einem 9:1-Sieg im Finale gegen den Engländer Darren Appleton.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Czech Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
 Czech Open 2006 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

076
Billardturnier in Prag
Poolbillardveranstaltung 2006